Reuß zu Gera ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Reuß zu Gera (1570–1631), Stammmutter von drei Linien der Fürsten von Hohenlohe

Siehe auch:
 Gera (Begriffsklärung)